Anis Ferchichi (* 1978), rappeur allemand d'origine germano-tunisienne
 Bilel Ferchichi (* 1985), footballeur tunisien
 Housem Ferchichi (* 1996), footballeur italien d'origine tunisienne
 Salma Ferchichi (* 1980), lutteuse tunisienne